

Geografia
 Montblanc – comune francese dell'Occitania
 Montblanc – comune spagnolo della Catalogna
 Monblanc – comune francese dell'Occitania

Altro
 Montblanc – marchio internazionale del lusso
 Montblanc Noland – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Montblanc Cricket – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Mont Blanc – una montagna situata nel settore delle Alpi Nord-occidentali.